Пара Лиза Реймонд и Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Кара Блэк и Уэйн Блэк — защищали свой титул, однако проиграли в полуфинале чемпионам этого года.

Посев 

  Паола Суарес /  Тодд Вудбридж (полуфинал)
  Лиза Реймонд /  Майк Брайан (титул)
  Елена Лиховцева /  Махеш Бхупати (финал)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (полуфинал)
  Ренне Стаббс /  Дональд Джонсон (первый раунд)
  Жанетта Гусарова /  Томаш Цибулец (первый раунд)
  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (второй раунд)
  Светлана Кузнецова /  Джаред Палмер (второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2003